Strong (Maine)
 Strong City (Kansas)
 Strong City (Oklahoma)
 John Strong Newberry (1822 – 1892), geòleg, metge, explorador i escriptor estatunidenc.
 Strong (revista)